

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Menh“ beginnt.

Menh 



Menha 
 Menhardt, Hermann (1888–1963), österreichischer Germanist und Handschriftenkundler
 Menhardt, Moje (* 1934), österreichische Malerin
 Menhart, Alfred (1899–1955), deutscher Schauspieler
 Menhart, Oldřich (1897–1962), tschechischer Buch- und Schriftgestalter